Killingskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Killingskäret (vid Hitis, Kimitoön), Åboland, 
 Killingskäret (vid Bolax, Kimitoön), Åboland,

Se även
Killingskär

Robotskapade Finlandförgreningar